Minhoca - anelídeos
Minhocas (filme) - filme brasileiro
Walter Minhoca - futebolista brasileiro

Répteis
Da família Typhlopidae
Da família Leptotyphlopidae

Veja também
Minhocão

Desambiguação